Княжа — топоним:
 Княжа — в России:
 Княжа — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Княжа — деревня в Новгородской области, Боровичский район.
 Княжа — деревня в Татарстане, Пестречинский район;
 Княжа — река в Шенкурском районе Архангельской области, приток реки Ледь;
 Княжа — на Украине:
 Княжа — село, Черкасская область, Звенигородский район.
 Княжа — украинский футбольный клуб:
 Княжа (Добромиль) — украинский футбольный клуб (Львов-2)
 Княжа (Счастливое) — сельский украинский футбольный клуб, село Счастливое Бориспольского района Киевской области.
 Княжа-2 (Счастливое) — сельский украинский футбольный клуб

См. также 
 Кнежа
 Княже